T77 oder T 77 steht für:
 Tatra 77, tschechoslowakisches Stromlinienautomobil
 Bestune T77, chinesisches Sport Utility Vehicle
 Cooper T77, britischer Rennwagen der Cooper Car Company
 Kampfpanzer T77, US-amerikanischer Panzerprototyp als Weiterentwicklung des M103 (Kampfpanzer)